

Australie
 , comprenant :
 Jardins botaniques royaux de Cranbourne
 Jardins botaniques royaux de Melbourne
 Jardins botaniques royaux de Sydney

Canada
 Jardins botaniques royaux

Grande-Bretagne
 Jardins botaniques royaux de Kew